Palazzo Sauli – palazzo di Genova, situato in Vico dei Ragazzi 6
 Palazzo Sauli Pallavicino – palazzo di Genova, situato in via San Giacomo 13
 Palazzo Antonio Sauli – palazzo di Genova, situato in piazza Sauli 3
 Palazzo Bendinelli Sauli – palazzo di Genova, situato in via San Lorenzo 12
 Palazzo Marcantonio Sauli – palazzo di Genova, situato in via San Bernardo 19